Gangway – film del 1931 diretto da Joseph Henabery
La ballerina dei gangsters (Gangway) – film del 1937 diretto da Sonnie Hale
Gangway – gruppo musicale danese